Hunter Field Target – sportowa konkurencja strzelecka 
 High Frequency Trading – handel wysokiej częstotliwości